Fourth of July Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Fourth of July Lake (Idaho), im Custer County, Idaho
 Fourth of July Lake (Kalifornien), im Alpine County, Kalifornien
 Fourth of July Lake (Adams County), im Adams County, Washington
 Fourth of July Lake (Snohomish County), im Snohomish County, Washington